

Localidades
Somers (Iowa)
Somers (Montana)
Somers (Connecticut)
Ou ainda:
Somers Point

Outros
USS Somers (DD-301)

Veja também
Sommers

Desambiguações de topônimos